Дом-музей Рембрандта () — художественный музей на улице Йоденбреестраат (Jodenbreestraat) в Еврейском квартале Амстердама. Музей открылся в 1911 году в доме, который Рембрандт приобрёл на пике славы в 1639 году и в котором проживал до своего банкротства в 1656 году.

Коллекция 

В музее восстановлена историческая обстановка времени Рембрандта: кухня, жилые комнаты и мастерская художника. Источником для экспозиции музея стала опись, составленная нотариусом при продаже всего имущества художника с аукциона. В интерьере дома-музея представлены, в основном,  картины современников Рембрандта, его учеников, и его учителя Питера Ластмана. Подлинных картин Рембрандта в экспозиции четыре (экспертно доказана подлинность автора).

По предложению поклонника творчества Рембрандта, художника Яна Вета в 1911 было решено собрать коллекцию гравюр Рембрандта, которые, впоследствии, были размещены в доме-музее. Начало коллекции положил сам Вет, временно заняв гравюры приемлемого качества из собрания Лебрет-Вета.

В 1914 году Ян Вет дополнил коллекцию ещё 19 гравюрами, включая известные картины вроде «Смерть, явившаяся супружеской чете» и «Большая охота на льва».

Ныне экспозиция музея представляет собой наиболее полное собрание графических работ Рембрандта. Здесь находятся 260 из 290 офортов художника. Кроме того, в музее можно ознакомиться с техникой изготовления офорта.

Помимо основной экспозиции в музее проходят временные выставки.

Ссылки 
 Официальный сайт

Художественные музеи Нидерландов
Музеи Амстердама
Рембрандт